Фернан Жозеф Дезире Контанден (), по-известен като Фернандел (Fernandel), е френски актьор и комик.

Сценичното му име произлиза от брака му с Анриет Манс, сестрата на най-добрия му приятел и сценарист Жан Манс. Той бил толкова грижовен към жена си, че тъща му често го наричала Фернандел (Fernand d'elle – „Нейният Фернан“).

Биография 
Роден е на 8 май 1903 г. в Марсилия.

Участва в близо 150 филма.

Почива от рак на 26 февруари 1971 г. в Париж.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Френски певци
Френски комици
Родени в Марсилия
Починали в Париж